

Населені пункти та їхні частини

 Хинув — гміна в Груєцькому повіті Мазовецького воєводства
 Хинув — село в гміні Дружбіце Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Хинув — село в гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Хинув — частина міста Зелена Гура в Любуському воєводстві

Примітки